Gabinete paralelo — governo de oposição em um sistema parlamentarista
Governo sombra (conspiração) — teoria da conspiração de um governo secreto
Eminência parda
Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer - programa de rádio e televisão portuguesa